Plat oder Plát ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Plat (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Vojtěch Plát (* 1994), tschechischer Schachspieler
 Wolfgang Plat (1923–1995), deutscher Historiker und Dokumentarfilmer

 Du Plat, der Name des französischen Adelsgeschlechts, siehe Du Plat (Adelsgeschlecht)

 Anton Heinrich du Plat (1738–1791), deutscher Oberstleutnant, Ingenieur und Kartograf
 Caesar du Plat (1804–1874), dänischer, später preußischer Generalstabsoffizier
 Charles Taylor du Plat (1823–1900), britischer Generalmajor dänischer Abstammung
 Christian Friedrich Claude du Plat (1770–1841), königlich dänischer Generalmajor
 Claude du Plat (1809–1864), dänischer Generalmajor
 Ernst du Plat (1816–1892), dänischer Generalmajor
 Francis Maurice Gustavus du Plat Taylor (1878–1954), britischer Schiffsingenieur
 Georg Carl August du Plat (1770–1815), kurhannoverscher Oberst und Brigadier der deutschen Legion
 Georg Josua du Plat (1722–1795), deutscher Generalleutnant, Ingenieur und Kartograf
 George Gustavus Charles William du Plat (1796–1854), britischer Generalmajor
 Joan du Plat Taylor (1906–1983), britische Archäologin und Autorin
 Johann Heinrich Christian du Plat (1769–1852), dänischer Generalmajor und Kartograf
 Johann Wilhelm du Plat (1735–1806), deutscher Generalleutnant und Geodät
 John Lowther du Plat Taylor (1829–1904), britischer Offizier und Postmanager
 Peter Joseph du Plat (Deichgraf) (1728–1782), kurhannoverscher Kartograf und Oberdeichgraf
 Pierre Joseph du Plat (1691–1753), kurhannoverscher Kartograf
 St. John Louis Hyde du Plat Taylor (1865–1936), britischer Offizier

Plat steht für:

 norddeutsches Wort für eine Sandbank

Siehe auch:
 Plath
 Platt (Begriffsklärung)